El nombre Jesús Aguilar puede referirse a:

 Jesús Aguilar Bueno (1968-), político mexicano.
 Jesús Mª Aguilar González (1829-1891), abogado y político mexicano.
 Jesús Aguilar Rodríguez (1942-1999), futbolista (guardameta) español.
 Jesús Aguilar Padilla (1952-), político y abogado mexicano.
 Jesús Aguilar Paz (1895-1974), doctor en química y farmacia, cartógrafo y profesor hondureño.
 Jesús Aguilar (1980-), beisbolista venezolano.